Bosznia-Hercegovina
Žabica falu Ljubinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Žabica falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében